Бывший Государственный Океанографический институт (ГОИН), ныне ПИНРО имени Н. М. Книповича.
 Государственный Океанографический институт (ГОИН) им. Н. Н. Зубова.